Forum o Fórum o Fòrum o Foro puede hacer referencia a:

Edificaciones 
 The Forum o Great Western Forum, recinto multideportivo situado en la ciudad estadounidense de Inglewood (Gran Los Ángeles, California). 
 Edificio Fórum o Museu Blau, construcción singular de Barcelona ubicada en el parque del Forum, zona donde se celebró el Fórum Universal de las Culturas en el año 2004.
 Mediolanum Forum, pabellón deportivo situado en la localidad italiana de Assago a las afueras de Milán.
 Estación de Fòrum, estación de la línea T4 del Trambesòs de Barcelona, que recibe su nombre por encontrarse frente al edificio Fórum, donde de celebró el Fórum Universal de las Culturas 2004.
 Forum de Valencia, complejo deportivo multiuso que se ubica en la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, en Venezuela, usado principalmente para partidos de baloncesto, así como para espectáculos y eventos de todo tipo.

Informática 
 Simple Machines Forum, gestor de contenidos CMS gratuito y bajo la licencia SMF, que se encuentra orientado a la creación de comunidades en línea, y que tiene como eje central la gestión de foros.
 R.A. Forum, foro en línea internacional y multilingüe, dedicado a la investigación y recopilación de la teoría, historia, y cultura, del movimiento anarquista y asuntos relacionados.

Instituciones, conferencias, eventos 
 Fórum Universal de las Culturas,  evento que se celebra cada tres años, con una duración aproximada de entre tres y cinco meses.
 Fórum Universal de las Culturas 2004, primera edición del Fórum Universal de las Culturas, que se organizó entre el 9 de mayo y el 26 de septiembre de 2004 en Barcelona (España).
 Oslo Freedom Forum, conferencia sobre los derechos humanos celebrada por primera vez en mayo del 2009 en Oslo, Noruega.
 DVD Forum, organización compuesta por las compañías de hardware, software, medios de comunicación y contenidos que usan y desarrollan el formato DVD.
 Fórum Filatélico, sociedad de bienes tangibles.
 Left Forum, reunión anual a la izquierda militante en Estados Unidos.
 USB Implementers Forum, organización sin fines de lucro, con el objetivo de promover y dar soporte a la tecnología Universal Serial Bus (USB), Bus Universal en Serie (BUS).

Literatura, publicaciones, casas editoras 
 Cómics Forum o Ediciones Forum, sello editorial de Planeta de Agostini, que publicó en España principalmente material procedente de la editorial estadounidense Marvel Comics.
 The Libertarian Forum, periódico anarquista de mercado, publicado casi quincenalmente desde 1969 hasta 1984.

Geografía 
 Port Fórum, puerto marítimo de carácter deportivo, situado en el Parque del Fórum (en catalán Parc del Fòrum), que fue construido para el Fórum Universal de las Culturas 2004. 
 Marx-Engels Forum, parque público en el distrito de Mitte en Berlín, capital de Alemania.
 Blandford Forum, pueblo comercial histórico en el condado de Dorset (Inglaterra).

Foros económicos, políticos, y/o sociales 
 European Forum Alpbach, evento anual iniciado en 1945 e inspirado por Otto Molden.
 World Economic Forum o Foro Económico Mundial o Foro de Davos, evento anual que regularmente se realiza en el Monte de Davos (Suiza).
 World Social Forum o Foro Social Mundial, encuentros anuales antiglobalización que se realizan con regularidad desde el año 2001.